Cronier ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Cronier (1857–1937), französische Äbtissin
 Philippe Cronier (* 1953), französischer Bridge-Spieler